Не́лли (Нона) Григо́рьевна Шахназа́рова [Мелик-Шахназарова] (9 января 1924, Махачкала — 2 октября 2016) — советский и российский , , доктор искусствоведения (1989), заслуженный деятель искусств Российской Федерации.

Творческая биография 
Окончила фортепианный факультет (класс Э. И. Гроссмана) и аспирантуру по музыкальной эстетике Московской консерватории.

Кандидат философских наук (1955).

Работала преподавателем в Московской консерватории, старшим редактором Музгиза.

С 1960 года до конца жизни — ведущий (1989) сотрудник Государственного института искусствознания.

Музыковедческие труды 
 О национальном своеобразии музыки // Советская музыка, 1960
 Интонационный «словарь» и проблема народности.— М., 1966
 О национальном в музыке.— М., 1968
 С. Баласанян.— М., 1972
 Проблемы музыкальной эстетики в теоретических трудах Стравинского, Шёнберга, Хиндемита.— М., 1975
 Музыкальный профессионализм в контексте культуры // Советская музыка, 1981.— № 7.— с.7-17.
 Многонациональное единство советского искусства как исторический процесс // Советская музыка, 1982, 1.— II, с.6-17.
 Музыка Востока и музыка Запада : Типы муз. профессионализма / Н. Шахназарова/— М.: Сов. композитор, 1983.— 153 с.
 Национальная традиция и композиторское творчество (Об эволюции национального в армянской музыке) // Музыкальная культура Армянской ССР.— М., 1985
 Национальная традиция и композиторское творчество / Н. Шахназарова ; Рос. ин-т искусствознания.— М.: Изд. об-ние «Композитор», 1992.— 187,[2] с.
 Проблема народности в советском музыкальном искусстве на современном этапе / Н. Г. Шахназарова.— М.: Музыка, 1987, 92,[1] с.
 Художественная традиция в музыкальной культуре XX века / [Н. Г. Шахназарова] ; Гос. ин-т искусствознания.— М.: ГИИС, 1997.— 134 с.
 Парадоксы советской музыкальной культуры. 30-е годы.— М.: Индрик, 2001.— 128 с.— ISBN 5-85759-155-4.
 Феномен национального в зеркале композиторского творчества (Россия — Армения). Очерки 2007.

Примечания

Литература 
 <

Ссылки 
 Нелли Григорьевна Шахназарова в Музыкальном энциклопедическом словаре 

Музыковеды СССР
Музыковеды России
Доктора искусствоведения
Академические музыканты СССР
Академические музыканты России
Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Московской консерватории